

Cinema 
 Tutti per uno (The Leatherneck) – film del 1929 diretto da Howard Higgin
 Tutti per uno (A Hard Day's Night) – film del 1964 diretto da Richard Lester
 Tutti per uno (Les Mains en l'air) – film del 2010 diretto da Romain Goupil

Televisione 
 Tutti per uno (Marblehead Manor) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988
 Tutti per uno – miniserie televisiva italiana del 1999 diretta da Vittorio De Sisti
 Tutti x uno – programma televisivo italiano trasmesso dal 1992 al 1993

Altro 
 Tutti x uno – album di DJ Enzo del 1997